Биология:

 Биология — наука о жизни (живой природе), одна из естественных наук, предметом которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. 
 Биология (альбом) — третий альбом популярной группы «ВИА Гра». 
 Биология (сингл) — одиннадцатый сингл российско-украинской группы «ВИА Гра», из одноимённого альбома.